s103 (Almere), een stadsroute in Almere die de rijksweg A6 met Almere Stad verbindt
 s103 (Amsterdam), een stadsroute in Amsterdam die de Haarlemmerweg verbindt met de s100
 s103 (Den Haag), een stadsroute in Den Haag die loopt over een gedeelte van de Stadhouderslaan
 s103 (Rotterdam), een stadsroute in Rotterdam van knooppunt Vaanplein door de Maastunnel naar het Droogleever Fortuynplein